Walden steht für:
 Walden, Roman von Henry David Thoreau
 Walden Two, Roman von B. F. Skinner
 Walden (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Walden Media, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Walden Award, Jugendliteraturpreis, siehe Amelia Elizabeth Walden Award
 Viscount Walden, schottischer Adelstitel
 Groß Walden
 Kap Walden, Kap der Thurston-Insel, Antarktis

Walden ist der Name folgender Orte:
 Walden (Colorado), im Jackson County
 Walden (New York), im Orange County
 Walden (North Dakota), im Cass County
 Walden (Tennessee), im Hamilton County
 Walden (Vermont), im Caledonia County
 Walden (Ontario), kanadische Stadt in der Region Greater Sudbury
 Walden, Siedlung in der Gemeinde Niederbipp im Kanton Bern, Schweiz
 Walden, bis 1938 Sybba, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945:  Szyba (Ełk), Stadtteil von Ełk im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Walde